Tsos steht für:
 französische Transkription von Olena Zjos (* 1990), ukrainische Bahnradsportlerin

TSOS steht für:
 TSOS (Time Sharing Operating System), Betriebssystem der Spectra-70-Großrechner der Radio Corporation of America
 Haltepunkt Stuttgart Österfeld (DS100-Code), deutscher Bahnhof

Siehe auch:
 Godzilla: Tokyo SOS

Abkürzung